FGM–148 Javelin amerikai páncéltörő rakéta
Gloster Javelin angol vadászrepülőgép
BAe Javelin angol légvédelmi rakéta